Toto je seznam měst v Mali.

Zdaleka největší aglomerací v Mali je Bamako, kde 1. ledna 2005 žilo 1 621 351 obyvatel, což představuje asi 15 % obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 3 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 1. dubna 1987 a 17. dubna 1998, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a správní jednotky (oblasti), do nichž města náleží. Bamako představuje samostatný distrikt a nepatří do žádné oblasti. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique

 
Mali
města